Swayne ist der Familienname folgender Personen:

 Desmond Swayne (* 1956), britischer Politiker
 Eric John Eagles Swayne (1863–1929), britischer General und Kolonialgouverneur
 Giles Swayne (* 1946), britischer Komponist
 Noah Haynes Swayne (1804–1884), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Wager Swayne (1834–1902), US-amerikanischer Politiker und General
 Joseph Griffiths Swayne (1819–1903), britischer Arzt und Geburtshelfer

Siehe auch:
 Swain